Woodford peut se référer à :

Patronyme 

 Adolphus Frederick Alexander Woodford (1821 - 1887), militaire et franc-maçon britannique ;
  (1861 - 1946), économiste américain ;
 Alexander George Woodford (1782 - 1870), militaire et administrateur colonial britannique ;
 Charles Woodford (1852 - 1927), naturaliste et fonctionnaire colonial britannique ;
  (1931 - 2009), homme d'affaires américain et trésorier de l'Illinois de 1970 à 1971 ;
  (1915 - 1966), footballeur britannique ;
  (1921 - 1945), soldat britannique récipiendaire de la Medal of Honor ;
  (1820 - 1885), évêque d'Ely de 1873 à 1885 ;
 James Woodford (1893 - 1976), sculpteur britannique ;
 , ancienne directrice de prison américaine.

Toponymie

, village de Nouvelle-Galles du Sud ;
 , bourg du Queensland ;
 , township du Victoria.

Woodford, localité de la ville de , en Ontario.

, village du comté de Galway ;
 La rivière Woodford, affluent du Shannon.

, plusieurs comtés aux États-Unis ;
 , maison historique à Philadelphie ;
 , communuauté non-incorporée du comté de Kern, en Californie ;
 , anciennement appelée Woodford, communauté non-incorporée du comté d'Alpine, en Californie ;
 , communauté non-incorporée en Illinois ;
 , communauté non-incorporée en Oklahoma ;
 , bourg en Caroline du Sud ;
 Woodford, bourg du Vermont ;
 , communauté non-incorporée du comté de Caroline, en Virginie ;
 , domaine historique dans le comté de Richmond, en Virginie ;
 , communauté non-incoporée du Wisconsin.

, hameau en Cornouailles ;
 Woodford, partie sud du village de , dans le Gloucestershire ;
 Woodford, village du Grand Manchester ;
 , district de Londres :
 La gare de Woodford ;
 La gare de South Woodford ;
 , quartier de Woodford ;
 , quartier de Woodford ;
 , quartier de Woodford ;
 , quartier de Woodford.
 Woodford, paroisse civile du Northamptonshire ;
 , paroisse civile du Northamptonshire ;
 , village du Northamptonshire ;
 Woodford Yarde, hameau du village de , dans le Somerset ;
 , paroisse civile du Wiltshire.

Sports 
 , ancien club de football basé dans le district londonien de Woodford ;
 , anciennement Woodford Town F.C., club de football basé à Londres ;
 , club de football britannique du Northamptonshire ;
 , ancien club de football britannique.

Autres 
 Woodford Reserve, marque de whisky.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme